Bensmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Luttmer-Bensmann (* 1963), deutscher Sozialverbandsfunktionär
 Peter Bensmann (* 1942), deutscher Politiker
 Sven Bensmann (* 1992), deutscher Musiker, Komiker, Songwriter und Kinderbuchautor
 Walter Bensmann (* 1938), deutscher Fußballspieler